101 FM (Angra dos Reis) — emissora de rádio brasileira sediada em Angra dos Reis, Rio de Janeiro;
 FM 101 (Macaé) — emissora de rádio brasileira sediada em Macaé, Rio de Janeiro;
 Paraíba FM — extinta emissora de rádio brasileira sediada em João Pessoa, Paraíba, anteriormente 101 FM

101